Zur 11. Unihockey-Weltmeisterschaft 2016 im lettischen Riga wurden mehrere Qualifikationsturniere ausgetragen. Die Qualifikationsturniere fanden im Zeitraum vom 2. Februar 2016 bis zum 14. Februar 2016 statt.

Übersicht 
Gastgeber Lettland ist direkt für die Endrunde in Riga qualifiziert. Die übrigen 32 Mannschaften spielten in kontinentalen Qualifikationsturnieren um die weiteren 15 Startplätze. Die Plätze wurden wie folgt verteilt:

 Europa: 11 Teilnehmer inkl. Gastgeber Lettland
 Asien und Ozeanien: 3 Teilnehmer
 Amerika: 2 Teilnehmer

Europa 
In Europa wurden vier Turniere gespielt. Für die Endrunde qualifizierten sich daraus
 die jeweils beiden bestplatzierten Teams
 die zwei besten Drittplatzierten aller europäischen Qualifikationsturniere.
Da die Gruppen der Turniere teils aus fünf, teils aus sechs Teilnehmern bestanden, wurden für die Ermittlung der besten Gruppendritten in den 6er-Gruppen die Spiele gegen das letztplatzierte Team nicht berücksichtigt. Anschließend galten folgende Kriterien:
 Durchschnittliche Punktezahl
 Durchschnittliche Tordifferenz
 Durchschnittlich erzielte Tore
 Losverfahren

Qualifikationsgruppe EUR1 
Die Spiele der Gruppe 1 fanden vom 3. bis 7. Februar 2016 in Nitra (Slowakei) statt.

Qualifikationsgruppe EUR2 
Die Spiele der Gruppe 2 fanden vom 3. bis 7. Februar 2016 in Tallinn (Estland) statt.

Qualifikationsgruppe EUR3 
Die Spiele der Gruppe 3 fanden vom 3. bis 7. Februar 2016 in Łochów (Polen) statt.

Qualifikationsgruppe EUR4 
Die Spiele der Gruppe 4 fanden vom 2. bis 6. Februar 2016 in Skofja Loka (Slowenien) statt.

Gruppendritte

Asien und Ozeanien 
Die Spiele der asiatischen Qualifikationsgruppe fanden vom 2. bis 6. Februar 2016 in Pattaya (Thailand) statt. Zum ersten Mal gibt es nach einer Gruppenphase eine Play-Off Runde, was auf die gestiegene Anzahl der Teilnehmerländer von fünf auf sieben zurückzuführen ist. Für die Endrunde qualifizierten sich die drei bestplatzierten Mannschaften. Außerdem dient die Qualifikation gleichzeitig als Asien-Pazifikmeisterschaft.

Gruppe A

Gruppe B

Play-Offs

Spiel um Platz 5–7

Spiel um Platz 6

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Finale Rangliste

Amerika 
Die Spiele der amerikanischen Qualifikationsgruppe fanden vom 12. bis 14. Februar in Colorado Springs (USA) statt. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizierten sich für die Endrunde.

Einzelnachweise 

2016
Unihockey 2016
Weltmeisterschaft 2016 #Qualifikation